Storudden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storudden, Pargas, Åboland, 
 Storudden, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar